Burwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Burwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Burwell – miasto w USA, w stanie Nebraska, w hrabstwie Garfield